Натиев — русифицированная форма грузинской дворянской фамилии Натишвили.
 Натиев, Александр — генерал армии Украинской державы.
 Натиев, Зураб Георгиевич — генерал Российской императорской армии.